Љута може да се односи на:

 Љута (Колашин), насеље у општини Колашин у Црној Гори са 33 становника
 Љута (Котор), насеље у општини Котор у Црној Гори
 Љута (Коњиц), насеље у општини Коњиц у Федерацији БИХ, БиХ
 Љута (Конавле), насеље у општини Конавле, Дубровачко-неретванска жупанија, Хрватска
 Љута (река), река у Чилеу и Боливији.
 Љута (притока Пљусе)
 Љута (притока Шелоња)